Anderson (Alabama)
Anderson (Califórnia)
Anderson (Carolina do Sul)
Anderson (Indiana)
Anderson (Missouri)
Anderson (Texas)
Anderson Mill

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos